Daniel Ruiz La Rosa – calciatore peruviano
Daniel Ruiz-Bazán – calciatore spagnolo
Daniel Ruiz Posadas – pallavolista spagnolo